Steindorf (Zwaben), gemeente in het district Aichach-Friedberg, Duitsland
 Steindorf am Ossiacher See, gemeente in het district Feldkirchen, Oostenrijk
 Steindorf (Wetzlar), plaats in de Duitse gemeente Wetzlar
 Makowiska (powiat Bydgoski), voormalige Duitse naam 'Steindorf', plaats in het het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren